

Саут-Фултон — місто, штат Джорджія
 Саут-Фултон — місто, штат Теннессі